:
 Фамилия
 Омори, Такахиро — японский режиссёр аниме.
  — японский сейсмолог.
 Прочее
 Омори (станция, Токио) — станция в Токио.
  — станция в Сидзуоке.
  — район Токио.
 Омори-рю — школа боевого искусства иайдзюцу.